Gatlin è un cognome è può riferirsi a:

Justin Gatlin – atleta statunitense
Keith Gatlin – ex cestista statunitense